El término magnate puede referirse a:
 magnate, persona que posee una gran riqueza por el ejercicio de la industria, el comercio u otras actividades lucrativas;
 magnate, denominación dada a los miembros de la alta nobleza en algunos estados europeos en la Edad Media y comienzos del Renacimiento;
 Magnate (Ramón Robledo Núñez, n. 1982), cantante puertorriqueño de reguetón, exintegrante del dúo Magnate y Valentino.